Есенгельды́ — название населённых пунктов в Казахстане:
 Есенгельды — аул в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Есенгельды — село в Абайском районе Карагандинской области.